

Architettura 
 Bastione, detto anche Baluardo – elemento difensivo caratteristico della fortificazione alla moderna
 Bastione circolare – argine di forma circolare usato come strumento di difesa nelle fortificazioni militari
 Bastione Cavallerizza – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione dei Pescatori –  bastione in stile neogotico e neoromanico situato sulla riva di Buda del Danubio, sul colle del castello di Budapest vicino alla chiesa di Mattia
 Bastione dei Riformati – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione del Barbagianni –  fortificazione difensiva collocata all'esterno delle mura di Pisa
 Bastione della Santissima Trinità – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione della Vittoria – una delle due punte del bastione Fortezza di Grosseto
 Bastione delle Maddalene – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di Malta –  torre situata nel territorio del comune di Lamezia Terme
 Bastione di San Bernardino – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di San Francesco – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di Saint Remy –  fortificazione di Cagliari, situata nel quartiere Castello
 Bastione di San Procolo – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di San Zeno – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di Santa Barbara – fortificazione costiera situata nel comune di Monte Argentario, nella frazione di Porto Ercole
 Bastione di Santa Lucia – una delle due punte del bastione Fortezza di Grosseto
 Bastione di Santo Spirito – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione di Spagna – bastione della cinta magistrale di Verona
 Bastione Fortezza – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione Garibaldi – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione Maiano – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione Molino a Vento – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione Rimembranza – uno dei sei bastioni della cinta muraria di Grosseto
 Bastione San Francesco – uno dei bastioni di San Gimignano
 Bastione San Giorgio – fortificazione delle mura di Pisa
 Bastione Stampace – fortificazione delle mura di Pisa
 Forte Bastione – fortezza militare ottocentesca costruita sul monte Bastione, nel comune di Fosdinovo

Geografia 
 Monte Bastione – vetta dell'alto Appennino tosco-emiliano

Altro 
 Bastione Hesco – gabbione usato per controllare le inondazioni

Pagine correlate 
 Bastion